Tiefbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Tiefbach (Egglham), Weiler der Gemeinde Egglham im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Tiefbach (Bachemer Bach), rechter Zufluss des Bachemer Bachs (zur Ahr) noch nahe dem Forsthaus Waldwinkel, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Tiefbach oder eher Wahlbach (Benzweiler Bach), linker Zufluss des Benzweiler Bachs (zum Simmerbach) an der Hoffmannsmühle von Wahlbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Tiefbach (Paalbach), rechter Zufluss vom Schattloch des Paalbachs (zur Mur) an der Stöllerhütte, Gemeinde Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Tiefenbach